Gosche ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Gosche (1857–1928), deutsche Philologin
 Luki Gosche (* 1986), samoanischer Fußballspieler
 Richard Gosche (1824–1889), Autor und Orientalist

Im Oberdeutschen ist Gosche ein Synonym für Mund mit einer etwas abfälligen Bedeutung.

Siehe auch:
 Gosch
 Goschen